Натуральне число 901
 901 рік до нашої ери
 901 рік нашої ери